Пор-ан-Бессе́н-Юппе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на захід від Парижа, 34 км на північний захід від Кана.

Клімат 
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується морським кліматом. Найтепліший місяць — липень із середньою температурою 16.7 °C (62 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 5 °С (41 °F).

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1024 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2123,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пор-ан-Бессен-Юппен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Пор-ан-Бессен-Юппен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кальвадос